Turkka ist der Nachname folgender Personen:

 Jouko Turkka (1942–2016), finnischer Theaterregisseur
 Rolf Turkka (1915–1989), finnischer Segler
 Sirkka Turkka (1939–2021), finnische Dichterin